Jensen steht für:

 Jensen, einen Namen
 Jensen Motors, einen Automobilhersteller
 (5900) Jensen, einen Asteroiden
 JENSEN!, eine TV-Show
 Jensen-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Jensen-Nunatakker, Nunatakker im Palmerland, Antarktika
 Jensen Rampart, Kliff im Viktorialand, Antarktika
 Jensen Ridge, Gebirgskamm auf Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Mount Jensen, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Jensen Island
 Jensenhovden
 Jenssen
 Jenson